Дидье Ле Гак () — французский политик, депутат Национального собрания Франции.

Биография 
Родился 19 июля 1954 года в Кастре (департамент Тарн). Окончил Университет Западной Бретани в Бресте, в 1986 году получил лицензию на управление бизнесом, с 1988 по 1996 годы работал директором агентства в банковской сфере. В 1996 году получил DESS в области управления малым и средним бизнесом, до 2008 года работал директором группы депозитных агентств. С 2008 года он является советником по профессиональной адаптации и обучению в AFPA (Ассоциация профессионального переобучения для взрослых) и GRETA (Организация непрерывного образования). 

С 1995 по 2016 годы Дидье Ле Гак был членом Социалистической партии, вице-президентом группы UESR 29 (Ассоциация избранных социалистов и республиканцев департамента Финистер). В марте 2001 года был избран мэром коммуны Ламполь-Плуарзель, затем дважды, в 2008 и 2014 годах, переизбирался на этот пост. В 2008 году был избран в Генеральный совет департамента Финистер от кантона Сен-Ренан. С 2009 по 2015 годы был президентом Службы ведомственной пожарной охраны и спасения департамента Финистер. В 2007 году был заместителем проигравшего кандидата левых на выборах в Национальное собрание по 3-му избирательному округу департамента Финистер.

В марте 2015 года Дидье Ле Гак в паре с Элиан Палье был избран в Совет департамента Финистер от кантона Сен-Ренан; стал вице-президентом Совета по вопросам транспорта и территориальной нагрузки. 

В 2016 году примкнул к движению «Вперёд!» Эмманюэля Макрона. На выборах в Национальное собрание в 2017 году стал кандидатом президентского большинства по 3-му избирательному округу департамента Финистер и был избран депутатом Национального собрания, получив 60,69 % голосов во 2-м туре. После избрания ушел в отставку с поста мэра Ламполь-Плуарзеля и вышел из Совета департамента Финистер.

В Национальном собрании Дидье Ле Гак являлся членом Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам. В 2019 году был содокладчиком информационной миссии по оценке новой карты регионов, созданной в 2015 году. 12 февраля 2020 года на заседании Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам был назначен докладчиком по бюджету Национального военно-морского флота.

На выборах в Национальное собрание в 2022 году Дидье Ле Га вновь баллотировался в третьем округе департамента Финистер от президентского большинства и сохранил мандат депутата, получив во втором туре 57,9 % голосов. В новом составе Национального собрания вошел в состав Комиссии по социальным вопросам.

Занимаемые должности 
03.2008 — 09.2017 — мэр коммуны Ламполь-Плуарзель 
18.03.2008 — 22.03.2015 — член Генерального совета департамента Финистер от кантона Сен-Ренан 
25.03.2008 — 09.2017 — член Cовета департамента Финистер от кантона Сен-Ренан 
с 21.06.2017 — депутат Национального собрания Франции от 3-го избирательного округа департамента Финистер

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Финистер
 Депутаты Национального собрания Франции

Примечания

Ссылки 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены партии «Вперёд, Республика!»